

Codici 
 MVV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Megève (Francia)

Sport 
 MVV – squadra di calcio di Maastricht, Paesi Bassi